Johann Nägeli ist der Name folgender Personen:

* Johann Caspar Nägeli (1696–1742), Schweizer Pfarrer und Agronom
 Johann Jakob Nägeli (1736–1806), Schweizer Pfarrer, Komponist und Chorleiter, siehe Hans Jakob Nägeli
 Johann Konrad Nägeli (1768–1828), Schweizer Pfarrer und Landwirt, siehe Hans Konrad Nägeli